Laufband steht für:

 heute ein Sportgerät, siehe Laufband
 Fahrsteig, ein Personenbeförderungsmittel
 Förderband
 eine Laufschrift, beispielsweise als Fernseheinblendung

Siehe auch